Kemlitz bezeichnet folgende Orte

 Kemlitz (Baruth/Mark), Gemeindeteil der Stadt Baruth/Mark im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg
 Kemlitz (Dahme/Mark), Ortsteil der Stadt Dahme/Mark im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg

Siehe auch: 
 Kemmlitz